Probele sportive de haltere la Jocurile Olimpice de vară din 2020 au avut loc în perioada 24 iulie - 4 august 2021 și au loc la Tokyo International Forum. În program au figurat 14 probe: 7 la categoria masculin și 7 la feminin.

Probele sportive 

14 seturi de medalii vor fi decernate, în total, la următoarele probe sportive:

Rezultate

Clasamentul țărilor

Feminin

Masculin

Note

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2020
2020